

Codici 
 LSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Las Piedras (Costa Rica)

Informatica 
 Layered Service Provider – parte di un protocollo nei sistemi operativi Windows
 Label Switched Path – percorso a commutazione di etichetta attraverso una rete Multi Protocol Label Switching
 Liskov Substitution Principle – è una particolare definizione di sottotipo, introdotta da Barbara Liskov e Jeannette Wing nel 1993.

Sigle 
Lega per Salvini Premier, partito politico italiano.
LEGO Serious Play – metodologia che attraverso i mattoncini LEGO facilita il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi a livello individuale, in organizzazioni e team.
Logistic service provider – fornitore di servizi di logistica